Гладик () — чешская фамилия. Известные носители:

 Гладик, Мартин (род. 1953) — чехословацкий гребец.
 Гладик, Радим (1946—2016) — чешский рок-гитарист, автор песен, продюсер и педагог.